Il doppio del torneo di tennis Colombia Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Steve Campbell e MaliVai Washington 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Colombia Open 1995
ATP Tour 1995